Coudenberg  signifiant « colline froide » désigne la plus haute des collines du Bruxelles médiéval.

Toponyme 
 Abbaye du Coudenberg
 Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg
 Palais du Coudenberg

Patronyme 
 Aleyde de Coydenberg
  Lignage Coudenberg